Похороны Сталина может означать:
 Похороны Сталина — проходившая 6—9 марта 1953 года в Москве церемония прощания с умершим И. В. Сталиным и захоронения его.
 «Похороны Сталина» — советский художественный фильм (1990 г., реж. Е. Евтушенко).